Полиник — в древнегреческой мифологии один из царей Фив.
 (20947) Полиник — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.